Я́корная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Якорная улица — улица в Москве.
 Якорная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Якорная улица — улица в Донецке.
 Якорная улица — улица в Мариуполе.

См. также 
 Якорная площадь